Die Finnischen Meisterschaften im Biathlon 1990 wurden sowohl für Männer als auch für Frauen in einem Sprint und einem Einzel ausgetragen. Erfolgreichster Athlet bei den Männern wurde mit einem Sieg und einem dritten Platz Antero Lähde, Bei den Frauen gewann Pirjo Mattila beide Titel.

Männer

Sprint

Einzel

Frauen

Sprint

Einzel

Literatur 
 Kimmo Pietiläinen: Kansalaiskalenteri 1991, WSOY, 1990, S. 519–520

1990
Biathlonveranstaltung 1990